Stothfang ist der Familienname folgender Personen:

 Uwe Stothfang (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Walter Stothfang (1902–nach 1961), deutscher Ökonom